Суннегард — фамилия:

 Суннегард, Арне (1907—1972) — шведский музыкант и педагог.
 Суннегард, Томас (род. 1949) — шведский оперный певец, сын Арне Суннегарда.
 Суннегард, Эрика (род. 1966) — шведская оперная певица, дочь Арне Суннегарда.